Dziarnowo ist Name folgender polnischer Orte:
Dziarnowo (Pakość), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Pakość
Dziarnowo (Stara Biała), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Stara Biała